Isaura (Griechisch ) bezeichnet:

 Isaura, Name zweier antiker Städte in Isaurien, Isaura Palaia und Isaura Nea, die möglicherweise identisch sind
 ein auf Isaura Nova zurückgehendes Titularbistum, siehe Titularbistum Isaura
 die titelgebende Protagonistin der brasilianischen Telenovela Die Sklavin Isaura